Trojany (ukrainisch ; russische Entsprechung Трояны) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka, siehe Trojany (Dobrowelytschkiwka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Trojany (Sambir)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowyj Buh, siehe Trojany (Nowyj Buh)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka, siehe Trojany (Dykanka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Trojany (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Trojany (Berdjansk)